Heteromunia é um género de aves pertencente à família Estrildidae. Este género apenas contém uma espécie de ave:

Heteromunia pectoralis

Estrildidae
Géneros de aves